Хорхе Лоренцо Гуереро (Палма, 4. мај 1987) професионални је шпански спортски мотоциклиста и вишеструки шампион MotoGP (Moto Grand Prix) категорије — 2010, 2012. и 2015. године. За тим Yamaha возио је од 2008. до 2016. године. Након тога прелази у Ducati Corse Team где је и чувени мотоциклиста Андреа Довициозо. У односу на претходне године 2017. године је показао доста лоше резултате, али већ у 2018. донео је две узастопне победе за Дукати, али је постао и Хондин возач и у 2019. стартује у бојама Репcoл Хонде.

Каријера

По сезонама

Рефернце

Спољашње везе 

Рођени 1987.
Шпанци
Мотоциклисти